Farewell, Angelina () — студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз, изданный в 1965 году. Он достиг #10 в Billboard 200. Альбом отражает дальнейшее перемещение в сторону от жёстких стандартов американской фолк музыки, с которых певица начала свою карьеру. В первый раз она включила электрический звук в виде электрогитары. Были добавлены дополнительные музыканты в качестве баса и мандолины. Альбом включает в себя четыре дилановские мелодии (в том числе «A Hard Rain’s A-Gonna Fall»).

Список композиций 
 «Farewell, Angelina» (Bob Dylan) — 3:13
 «Daddy, You Been on My Mind» (Bob Dylan) — 2:15
 «It’s All Over Now, Baby Blue» (Bob Dylan) — 3:21
 «Wild Mountain Thyme» (народная, аранжировка Francis McPeake Family) — 4:34
 «Ranger’s Command» (Woody Guthrie) — 3:13
 «Colours» (Донован) — 3:02
 «A Satisfied Mind» (Joe «Red» Hayes, Jack Rhodes) — 3:22
 «The River in the Pines» (народная) — 3:33
 «Pauvre Ruteboeuf» («Poor Ruteboeuf») Léo Ferré, Ruteboeuf) — 3:28
 «Sagt Mir wo die Blumen sind» («Where Have All the Flowers Gone?») (Pete Seeger) — 4:00
 «A Hard Rain’s a-Gonna Fall» (Bob Dylan) — 7:36

Бонус треки с переиздания 2002 года
 «One Too Many Mornings» (Bob Dylan) — 2:45
 «Rock, Salt and Nails» (Bruce Duncan «Utah» Phillips) — 3:43
 «The Water is Wide» (народная) (Child No. 204) — 3:09

Участники записи 
 Joan Baez — вокал, гитара
 Bruce Langhorne — электрическая гитара (2, 3, 6, 7, 11)
 Ralph Rinzler — мандолина (7)
 Richard Romoff — контрабас (4, 10)
 Russ Savakus — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Farewell, Angelina на официальном сайте
 Farewell, Angelina на Discogs
 Farewell, Angelina на «Яндекс.Музыка»

Альбомы Джоан Баэз
Альбомы Vanguard Records